Жижиленко — украинская фамилия.

Известные носители

См. также 
 Максим (в миру Михаил Александрович Жижиленко) (1885—1931) — епископ Православной Российской Церкви; c 1928 года «иосифлянский» епископ Серпуховской.